Walter Benítez peut désigner les personnalités suivantes :

 Walter Daniel Benítez, (1993-), footballeur argentin ;
 Walter Manuel Benítez, (1972-), entraîneur cubain de football.